Černíkovice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Černíkovice, comune del distretto di Rychnov nad Kněžnou, nella regione di Hradec Králové
Černíkovice, comune del distretto di Plzeň-sever, nella regione di Plzeň